Вилијам Франсис "Бил" Нај (, IPA:  ) је енглески глумац и комичар. У почетку каријере глумио је у позоришту и на телевизији, а на филму је први пут наступио 1981. Његова популарност почиње расти 1991. када у ТВ-серијалу Тоалет () почне тумачити улогу професора Марка Карлтона, женскароша. Додатну популарност стиче 2003. улогом у филму У ствари љубав. Остале значајне улоге: Пирати са Кариба (Дејви Џоунс), Подземље (Виктор).

Приватан живот 
Нај је 27 година био у браку са енглеском глумицом Дајаном Квик, са којом има ћерку, глумицу Мери Нај. Нај и Квикова су се развели 2008. године.

Навија за Кристал палас, енглески фудбалски клуб. Познат је и по хуманитарном раду: покровитељ је организације CPFRIS за помоћ деци са инвалидитетом, као и фонда Ен Крафт. Један је од почасних покровитеља установе Scene & Heard, која пружа помоћ сиромашној деци у Лондону.

Има богату колекцију морнарских одела.

Филмографија 

|-
| 1981. || Шпијун звани Игла ||-{Eye of the Needle}- || Бленкинсоп||
|-
| 1983. || Проклетство Пинк Пантера ||-{Curse of the Pink Panther}- ||ЕНТ доктор||
|-
| 1984. || Мала бубњарка||-{The Little Drummer Girl}- || Паркер||
|-
| 1985. || Хитлеров СС: Портрет зла ||-{Hitler's SS: Portrait in Evil}- || Хелмут Хофман||
|-
| 1985. || Тринаесторо на вечери ||-{Thirteen at Dinner}- || Роналд Марш||
|-
| 1989. || Фантом из опере ||-{The Phantom of the Opera: The Motion Picture}- || Мартин Бартон||
|-
| 1994. || Бити човек ||-{Being Human}- || Џулијан||
|-
| 1996. || Истинско плаветнило||-{True Blue}- || Џереми Савил||
|-
| 1997. || Истинита вилинска прича ||-{FairyTale: A True Story}- || Едвард Гарнер||
|-
| 1998. || Још увек луди ||-{Still Crazy}- || Реј Симс||
|-
| 1999. || Паклени хотел ||-{Guest House Paradiso}- || гдин Џонсон||
|-
| 2001. || Луди фризери ||-{Blow Dry}- || Рејмонд "Реј" Робертсон||
|-
| 2001. || Неспутано срце ||-{Lawless Heart}- || Ден||
|-
| 2001. || Срећно бекство ||-{Lucky Break}- || Роџер "Роџ" Чемберлајн||
|-
| 2002. || Такозвани ||-{AKA}- || Луис Грифон||
|-
| 2003. || Спремни кад и ви, господине Макгил||-{Ready When You Are, Mr McGill}- || Фил Париш||
|-
| 2003. || У ствари љубав ||-{Love Actually}- || Били Мак||
|-
| 2003. || Касандрин замак ||-{I Capture the Castle}- || Џејмс Мортмејн||
|-
| 2003. || Подземни свет ||-{Creatures}- || Виктор||
|-
| 2004. || Шон живих мртваца ||-{Shaun of the Dead}- || Филип||
|-
| 2004. || Неуништива љубав ||-{Enduring Love}- || Робин||
|-
| 2005. || Магична вртешка ||-{The Magic Roundabout}- || Дилан||глас
|-
| 2005. || Аутостоперски водич кроз галаксију ||-{The Hitchhiker's Guide to the Galaxy}- || Слартибартфаст||
|-
| 2006. || Пирати са Кариба: Тајна шкриње ||-{Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest}- ||Дејви Џоунс||
|-
| 2006. || Брижни баштован ||-{The Constant Gardener}- || Бернард Пелегрин||
|-
| 2006. || Подземни свет: Еволуција ||-{Underworld: Evolution}- || Виктор||
|-
| 2006. || Операција: Олуја ||-{Stormbreaker}- || Алан Блант||
|-
| 2006. || Пусти воду да мишеви оду ||-{Flushed Away}- || Вајти||глас
|-
| 2006. || Белешке о скандалу ||-{Notes on a Scandal}- || Ричард Харт||
|-
| 2007. || Пандури у акцији ||-{Hot Fuzz}- || Кенет||
|-
| 2007. || Пирати са Кариба: На крају света ||-{Pirates of the Caribbean: At World's End}- || Дејви Џоунс||
|-
| 2008. || Операција Валкира ||-{Valkyrie}- || генерал Фридрих Олбрихт||
|-
| 2008. || Прича једне лисице ||-{A Fox's Tale}- || директор циркуса||
|-
| 2009. || Подземни свет: Успон лајкана ||-{Underworld: Rise of the Lycans}- || Виктор||
|-
| 2009. || Рок барка ||-{The Boat That Rocked}- || Квентин||
|-
| 2009. || Операција Морско прасе ||-{G-Force}- || Ленард Сејбер||
|-
| 2009. || Астро бој ||-{Astro Boy}- || професор Сајмон Елефан/Роботски||глас
|-
| 2009. || Славна '39 ||-{Glorious 39}- || сер Александар||
|-
| 2010. || Дивља мета ||-{Wild Target}- || Виктор Мејнард||
|-
| 2010. || Хари Потер и реликвије Смрти: Први део ||-{Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 1}- || Руфус Скримџер||
|-
| 2011. || Ранго ||-{Rango}- || Звечарка Џејк||глас
|-
| 2011. || Девојка из планинске колибе ||-{Chalet Girl}- || Ричард||
|-
| 2011. || Мисија: Спасити Божић ||-{Arthur Christmas}- || Деда Мраз||глас
|-
| 2012. || Најбољи егзотични Мариголд хотел ||-{The Best Exotic Marigold Hotel}- || Даглас Ејнсли||
|-
| 2012. || Гнев титана ||-{Wrath of the Titans}- || Хефест||
|-
| 2012. || Тотални опозив ||-{Total Recall}- || Матијас||
|-
| 2013. || Џек убица дивова ||-{Jack the Giant Slayer}- || Фалон (Главоња)||глас
|-
| 2013. || Свршетак света ||-{The World's End}- || Мрежа||глас
|-
| 2013. || Време за љубав ||-{About Time}- || Џејмс Лејк||
|-
| 2014. || Ја, Франкенштајн ||-{I, Frankenstein}- || Наберијус||
|-
| 2014. || Понос ||-{Pride}- || Клиф||
|-
| 2015. || Најбољи егзотични Мариголд хотел 2 ||-{The Second Best Exotic Marigold Hotel}- || Даглас Ејнсли||
|-
| 2016. || Татина армија ||-{Dad's Army}- || водник Вилсон||снимање у току
|-
| 2016. || Голем из Лајмхауса ||-{The Limehouse Golem}- || Џон Килдер||
|-
| 2022. || Живети || -{Living}- || господин Родни Вилијамс ||
|-
|- bgcolor="#e6e6fa" align="center"
|colspan=5| Улоге на телевизији
|-
|2003.|| У вртлогу игре||-{State of Play}-||Камерон Фостер|| мини-серија
|-
|2003.|| Изгубљени принц||-{The Lost Prince}-||Артур Биг|| ТВ филм
|-
|2003.|| Знао је да је у праву||-{He Knew He Was Right}-||пуковник Озборн|| мини-серија
|-
|2005.|| Девојка у кафеу||-{The Girl in the Café}-||Лоренс|| ТВ филм
|-
|2005.|| Гидионова кћерка||-{Gideon's Daughter}-||Гидион Ворнер|| ТВ филм
|-
|2010.|| Доктор Ху||-{Doctor Who}-||др Блек|| епизода: Винсент и Доктор
|-
|2011.|| Осма страна||-{Page Eight}-||Џони Ворикер|| ТВ филм
|-
|2014.|| Туркс и Кајкос||-{Turks & Caicos}-||Џони Ворикер|| ТВ филм
|-
|2014.|| Со на бојном пољу||-{Salting the Battlefield}-||Џони Ворикер|| ТВ филм
|-
|}

Извори

Спољашње везе 

 

Рођени 1949.
Енглески глумци
Добитници награде Златни глобус
Добитници награде БАФТА
Добитници награде Сателит
Глумци у филмском серијалу Хари Потер